Sikorska ist der Name von
 Anna Sikorska, Anne Applebaum (* 1964), US-Historikerin
 Anna Sikorska, Anna Bolecka (* 1951), polnische Schriftstellerin 
Malgorzata Sikorska-Miszczuk. polnische Dramatikerin
Siehe auch:
 Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska
 Sikorski